Tormo steht für:

 Tormo (Crespiatica), ein Ortsteil der Gemeinde Crespiatica in der italienischen Provinz Lodi
 Tormo (Fluss), ein Nebenfluss der Adda in Italien

Tormo ist der Familienname folgender Personen:

 Jesús Galeote Tormo (* 1951), spanischer Ordensgeistlicher, apostolischer Vikar von Camiri
 Ricardo Tormo (1952–1998), spanischer Motorradrennfahrer
 Sara Sorribes Tormo (* 1996), spanische Tennisspielerin